Columbia Gardens ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Columbia Gardens (Montana)
 Columbia Gardens (Tennessee)

in Kanada:
 Columbia Gardens (British Columbia), Geisterstadt in der Boundary Country Region